«Чу́до-же́нщина» () — выпущенный непосредственно на видео мультфильм 2009 года, рассказывающий о супергероине Чудо-женщине по мотивам сюжетной линии комикса «Боги и смертные» от Джорджа Переса. Это четвёртый фильм, входящий в серию Оригинальных анимационных фильмов вселенной DC производства Warner Premiere и Warner Bros. Animation.

Сюжет 
Бог войны Арес сбегает из заключения с острова амазонок Темискира. Принцессе амазонок Диане поручено вернуть беглеца обратно, прежде чем он принесёт в мир хаос и разрушение.

В ролях 
 Кери Расселл — Принцесса Диана с Темискиры / Чудо-женщина
 Нейтан Филлион — Стив Тревор
 Альфред Молина — Арес
 Розарио Доусон — Артемида
 Марг Хелгенбергер — Гера
 Оливер Платт — Аид
 Вирджиния Мэдсен — Ипполита
 Скай Аренс — маленькая девочка
 Джон Димаджио — Деймос, бездомный человек
 Джулианн Гроссман — Этта Кэнди
 Викки Льюис — Персефона
 Дэвид Маккаллум — Зевс
 Джейсон Миллер — Фракс
 Рик Овертон — Слик, президент США
 Андреа Романо — советник президента
 Тара Стронг — Алекса
 Брюс Тимм — нападающий

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чудо-женщина на The World’s Finest
 

Мультфильмы США 2009 года
Оригинальные мультфильмы вселенной DC
Мультфильмы Брюса Тимма
Мультфильмы Лорен Монтгомери
Фильмы о Чудо-женщине
Полнометражные мультфильмы США